Foeniculum capense är en flockblommig växtart som beskrevs av Dc. Foeniculum capense ingår i släktet fänkålsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fänkålsläktet
capense